David Llobet i Torrente
 Marià Villangómez Llobet
 Miquel Llobet i Solés
 Pere Llobet
 Sunifred Llobet, astrònom, segle Xé 
 Xavier Benguerel i Llobet